Пе́ттер «Голливу́д» Су́льберг (; род. 18 ноября 1974 года, Ашим, Эстфолл) — норвежский раллийный автогонщик. Чемпион мира по ралли 2003 года (первый и единственный норвежец, ставший чемпионом мира по ралли), двукратный чемпион мира по ралли-кроссу 2014 и 2015 годов (первый в истории чемпион мира по ралли-кроссу).

Является третьим (после Колина Макрея и Ричарда Бёрнса) в истории WRC и последним пилотом, выигравшим чемпионский титул за рулём Subaru.

Его бессменный штурман с 1999 до середины 2010 года — валлиец Фил Миллс, который завершил карьеру после Ралли Португалии в июне 2010 года. Начиная с Ралли Болгарии 2010 года, ему на смену пришёл североирландец Крис Паттерсон.

В 2013-2018 годах выступал в ралли-кроссе. В 2013—2016 годах участвовал во главе собственной команды PSRX 110 AB на автомобиле Citroen DS3 RX (чемпионат Европы в 2013-м и чемпионат мира 2014—2016), а в 2017-2018 годах провёл в коллективе  чемпионата мира, стартуя на автомобиле Volkswagen Polo GTI WRX. В  и  годах состоялись его короткие возвращения в чемпионат мира по ралли за рулём Volkswagen Polo GTI R5 (по одному этапу в год). При этом, старт на  был объявлен норвежцем в качестве его финального выступления в большом автоспорте, и закончился выезд победой в своём классе WRC-2.

Карьера 

С раннего детства Петтер Сульберг был вовлечён в автоспорт. Его отец Терье и мать Туве регулярно участвовали в соревнованиях по автокроссу. Петтер вместе со старшим братом Хеннингом помогали родителям ремонтировать гоночные автомобили. Петтер учился водить машину в окрестностях родительской фермы в Спюдеберге. Он также принимал участие в гонках радиоуправляемых автомоделей и в 13-летнем возрасте выиграл чемпионат Норвегии.

Гоночная карьера Сульберга началась в 1992 году, сразу через несколько дней после получения им водительского удостоверения. Петтер совершенствовал свои гоночные навыки, выступая на Ford Escort Mk2 в состязаниях по автокроссу, ралли-кроссу и подъёму на холм. В 1995 году, уже за рулём Volvo 240, он становится чемпионом Норвегии по ралли-кроссу и подъёму на холм, а в следующем году успешно защищает чемпионский титул.

Сульберг дебютировал в классическом ралли в сентябре 1996 года, приняв участие в норвежском Hedmarksrally. Его раллийный дебют обернулся неудачей, поскольку Петтер попал в серьёзную аварию и разбил Toyota Celica, принадлежавшую Хеннингу.

В 1998-м Петтер приобрёл новую Toyota Celica и одержал победу в норвежском чемпионате. В том же сезоне он впервые вышел на старт этапа чемпионата мира — Ралли Швеции — и финишировал 16-м.

В 1999 году Малькольм Уилсон, руководитель Ford Motor Co Ltd, подписывает контракт с норвежцем. Дебютный сезон в мировом первенстве становится для Сульберга преимущественно тренировочным, хотя уже на третьем этапе сезона — Ралли Сафари — он сумел громко заявить о себе, заняв 5-е место.
Во второй половине 2000 года Петтер неожиданно для всех уходит из Ford в команду Subaru World Rally Team.

Сезон-2001 сложился для Сульберга непросто — в большинстве гонок он или сходил с дистанции, или финишировал вне очковой зоны. Единственным светлым пятном стало греческое Ралли Акрополис, которое он закончил вторым.

2002-й год стал настоящим прорывом в карьере гонщика. В ноябре он одержал свою первую победу в WRC, выиграв Ралли Великобритании, а сезон закончил на второй строчке личного зачёта.

В 2003-м Сульберг ещё больше развил свой успех — он одержал четыре победы и завоевал титул чемпиона мира.

В 2004 и 2005 годах норвежец становится вице-чемпионом — в борьбе за звание сильнейшего раллиста мира его опережает Себастьен Лёб.

В последующие три сезона результаты Сульберга пошли на убыль. Автомобиль не позволял ему бороться за победы и призовые места в чемпионате, но Петтер оставался верен «Плеядам» вплоть до декабря 2008 года. Именно тогда руководство Subaru, сославшись на ухудшение финансового положения компании из-за мирового экономического кризиса, объявило об уходе из WRC.

Вскоре Петтер основал собственную раллийную команду — Petter Solberg WRT — и продолжил участие в чемпионате мира, но уже в качестве частника. На протяжении трёх сезонов он был вынужден совмещать должности руководителя команды и первого пилота, а также заниматься поиском спонсоров. В 2009-м выступал на автомобиле Citroën Xsara WRC, в 2010 — на Citroën C4 WRC, в 2011 — на Citroën DS3 WRC.

В середине декабря 2011 стало официально известно, что после 12-летнего перерыва Петтер Сульберг возобновляет сотрудничество с командой Малькольма Уилсона и в сезоне-2012 будет выступать за Ford World Rally Team.

4 декабря 2012 года Петтер объявил о том, что в сезоне-2013 он не будет участвовать в чемпионате мира по ралли и проведет сезон в чемпионате Европы по ралли-кроссу на специально построенном Citroën DS3. В течение года он был одним из быстрейших, дважды оказывался на подиуме. Но его часто подводила техника, плюс манера езды требовала адаптации к ралли-кроссу.

В 2014-м году дебютировал Чемпионат мира по ралли-кроссу (FIA World Rallycross Championship). Петтер Сульберг смог сделать верные выводы из неудач прошлого года и начал первенство с места в карьер — на первом этапе в Португалии победил в квалификации, полуфинальном и финальном заездах. Затем он лидировал большую часть сезона. Норвежец смог выиграть ещё три гонки подряд во второй части сезона (в Канаде, Франции и Германии) и 28 сентября 2014 года, за два этапа до окончания сезона, Петтер Сульберг досрочно стал первым в истории чемпионом мира по ралли-кроссу. Годом спустя он смог отстоять свой титул, а по итогам 2016 года занял 4 место в чемпионате.

11 апреля 2019 года Петтер на своей странице в instagram объявил о завершении своей автоспортивной карьеры, отныне он сосредоточится на администрировании и создании автомобильных шоу и праздников.

Выигранные ралли 
Сульберг побеждал на 10 различных ралли.
{|class="wikitable"
! №
! Ралли
! Сезон
! Штурман
! Автомобиль
|-
| 1
|  Ралли Великобритании
| 2002
|  Фил Миллс
| Subaru Impreza WRC
|-
| 2
|  Ралли Кипра
| 2003
|  Фил Миллс
| Subaru Impreza WRC
|-
| 3
|  Ралли Австралии
| 2003
|  Фил Миллс
| Subaru Impreza WRC
|-
| 4
|  Ралли Корсики
| 2003
|  Фил Миллс
| Subaru Impreza WRC
|-
| 5
|  Ралли Великобритании (2)
| 2003
|  Фил Миллс
| Subaru Impreza WRC
|-
| 6
|  Ралли Новой Зеландии
| 2004
|  Фил Миллс
| Subaru Impreza WRC
|-
| 7
|  Ралли Греции
| 2004
|  Фил Миллс
| Subaru Impreza WRC
|-
| 8
|  Ралли Японии
| 2004
|  Фил Миллс
| Subaru Impreza WRC
|-
| 9
|  Ралли Великобритании (3)
| 2004
|  Фил Миллс
| Subaru Impreza WRC
|-
| 10
|  Ралли Сардинии
| 2004
|  Фил Миллс
| Subaru Impreza WRC
|-
| 11
|  Ралли Швеции
| 2005
|  Фил Миллс
| Subaru Impreza WRC
|-
| 12
|  Ралли Мексики
| 2005
|  Фил Миллс
| Subaru Impreza WRC
|-
| 13
|  Ралли Великобритании (4)
| 2005
|  Фил Миллс
| Subaru Impreza WRC
|}

Результаты выступлений

Статистика 
Показатели, по которым Сольберг был лучшим в сезоне (за исключением стартов и сходов), выделены зелёным цветом. Полужирным - лучшие лично для него.

Чемпионат мира по ралли

В 1998-99 годах выступал на отдельных этапах, набрал два очка за пятое место на Ралли Сафари 1999.

Чемпионат мира по ралли-кроссу
Указаны результаты только за финальный заезд. Баллы начисляются также за квалификационные и полуфинальные заезды. Максимально можно набрать 30 баллов за этап.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА 
 Спортивная биография на racing.ford.com

Раллисты Норвегии
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Пилоты WRC из Норвегии
Пилоты чемпионата мира по ралли-кроссу
Пилоты чемпионата Европы по ралли-кроссу
Ралли-кроссмены по алфавиту